Крмель () — имя собственное. Функционирует в виде топонимов и компонентов антропонимов.

Топоним 

 Крмель — населенный пункт в Словении.

Фамилия 

 Крмель, Миран (1941—2009) — югославский хоккеист.
 Крмель, Наташа (род. 1972) — словенская шахматистка.